Марк Данилович Осепьян — советский и российский кинорежиссёр и оператор. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996).

Биография 
Родился 5 июня 1937 года в Магадане. В 1963 году окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Б. Волчека), в 1967 году — Высшие курсы сценаристов и режиссёров. С 1967 года — режиссёр киностудии имени М. Горького.

В кино творческий путь начинал как кинооператор. Один из режиссёров киножурнала «Ералаш».

Фильм «Иванов катер» (1972) лег «на полку», в 1987 году восстановлен и выпущен на экран.

Фильмография

Режиссёр 
 1967 — Три дня Виктора Чернышёва
 1972 — Иванов катер
 1979 — Возвращение чувств
 1981 — Ришад — внук Зифы
 1982 — Однолюбы
 1989 — Стеклянный лабиринт

Оператор 
 1966 — Женщины
 1976 — Багдасар разводится с женой
 1984 — Второй раз в Крыму

Призы и награды 
 1968 — Премия Ленинского комсомола за фильм «Три дня Виктора Чернышёва».
 1996 — Заслуженный деятель искусств Российской Федерации — за заслуги в области искусства.

Примечания

Ссылки 
 http://www.kinopoisk.ru/name/310931/ 
 http://www.km.ru/kino/encyclopedia/osepyan-mark-danilovich  

Кинорежиссёры СССР
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров